Die 19. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1977 in Teheran (Iran) ausgetragen. Das Turnier begann am 15. April und endete am 28. April. Sieger wurde der Irak durch einen 4:3-Sieg im Finale gegen die Gastgeber. Beide Finalisten qualifizierten sich für die Junioren-Weltmeisterschaft 1977.

Modus 
Die 13 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils drei oder vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Der Irak wurde zum zweiten Mal Asienmeister. Zusammen mit dem unterlegenen Finalisten Irak qualifizierte er sich für die Junioren-Weltmeisterschaft 1977 in Tunesien. Dort beendete der Irak seine Vorrundengruppe hinter der Sowjetunion und Paraguay auf dem dritten Platz. Dadurch schied der Asienmeister ebenso aus wie der Iran, der seine Vorrunde auf dem zweiten Platz hinter Brasilien abschloss.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1977 auf rsssf.com (englisch)

1977
Fußballveranstaltung 1977
Fußball (Iran)
Sportveranstaltung in Teheran